Волконский, Фёдор Иванович: Волконский, Фёдор Иванович († ноябрь 1630) — воевода в Смутное время и при правлении Михаила Фёдоровича.
 Волконский, Фёдор Иванович Мерин († около 1630) — стольник, голова и воевода, во времена правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова, Смутное время, Василия IV Ивановича Шуйского и Михаила Фёдоровича, из 2-й ветви княжеского рода Волконских.